Список ссавців Єгипту містить перелік видів, зареєстрованих на території Єгипту згідно з МСОП. У список не включені свійські тварини й регіонально зниклі види.

Із 98 зазначених в таблиці видів, 1 — вимерлий на волі, 2 — під загрозою зникнення, 10 є уразливими, 3 перебувають в стані близькому до загрозливого, для 8 видів даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Єгипет
Фауна Єгипту
Списки:Єгипет